Allentown kan syfta på:

 Allentown, Georgia
 Allentown, New Jersey
 Allentown, Pennsylvania